Hlinka est un nom tchèque et slovaque qui peut désigner :

Patronymes 
 Andrej Hlinka (1864-1938), prêtre catholique et homme politique slovaque ;
 Ivan Hlinka (1950-2004), joueur puis entraîneur de hockey sur glace tchèque ;
 Jaroslav Hlinka (né en 1976), joueur de hockey sur glace tchèque ;
 Miroslav Hlinka (1972-2014), joueur de hockey sur glace slovaque ;
 Peter Hlinka (né en 1978), footballeur international slovaque.

Toponyme 
 Hlinka, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie, en République tchèque.

Autres 
 Garde Hlinka, la milice du Parti populaire slovaque de 1938 à 1945 ;
 Parti populaire slovaque Hlinka, nom officiel du Parti populaire slovaque de 1925 à 1945.